Натали Грандин (, родилась 27 февраля 1981 года в Ист-Лондоне, ЮАР) — южноафриканская профессиональная теннисистка; победительница одного турнира WTA в парном разряде; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-1999).

Общая информация 
Натали — одна из трёх дочерей Роя (проектный менеджер в IT) и Розамунды Грандин (экспедитор). Сестёр уроженки Ист-Лондона зовут Фиона и Дейдра. Вся семья играет в теннис; Натали пришла в этот вид спорта в 4 года.

Во время игры Натали предпочитает действовать у задней линии. Лучший удар — бэкхенд, любимое покрытие — хард.

Грандин владеет английским и африкаансом.

Самый памятный момент в спортивной карьере — игра за сборную в родном городе. Любимый турнир — Квебек-сити.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (7)

Победы (3)

Поражения (4)

Финалы турниров WTA в парном разряде (12)

Победы (1)

Поражения (11)

Финалы турниров ITF в парном разряде (46)

Победы (25)

Поражения (21)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1981 году
Родившиеся 27 февраля
Родившиеся в Ист-Лондоне
Теннисисты ЮАР